Pero (Milaan), een gemeente in de Italiaanse provincie Milaan
Pero (metrostation), een metrostation in de gemeente Pero en wordt bediend door de metro van Milaan
Pero (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie spanners
A.J. Pero, een Amerikaanse drummer